Wanderley (Bahia)) — município do estado da Bahia, Brasil
Wanderlândia — município do estado de Tocantins, Brasil
Teatro Municipal Sandoval Wanderley — teatro da cidade de Natal, estado do Rio Grande do Norte, Brasil

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos